Лодзь:
 Лодзь (город)
 Лодзь (аэропорт) 
 Лодзь (футбольный клуб)